Strömberg kan avse:

 Strömberg – svenskt efternamn och personer med namnet
 Strömberg (företag) – finländskt elektrotekniskt företag
 Strömberg (ätt) – utslocknade svenska adelsätter

 Strömbergen – kullar i Nyland, Finland
 Strömbergshyttan – glasbruksort, Lessebo kommun, Kronobergs län
 Strömbergshyttans GK – golfklubb
 Strömbergsskolan – gymnasieskola l Lund, numera Spyken

Se även
 Strömsberg –  flera betydelser